
Molekulska formula -{C3H4N2}- se može odnositi na:
 Pirazol
 Imidazol
 Diazol